Tomizawa ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Takahiko Tomizawa (1911–1989), japanischer Bischof
 Hitoshi Tomizawa, japanischer Mangakünstler
 Jun-ichi Tomizawa (1924–2017), japanischer Molekulargenetiker
 Kazato Tomizawa (* 1996), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Kiyoshi Tomizawa (* 1943), japanischer Fußballspieler
 Makoto Tomizawa (* 1984), japanischer Windsurfer
 Masaya Tomizawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Michie Tomizawa (* 1961), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Shōya Tomizawa (1990–2010), japanischer Motorradrennfahrer